Гріш  (лат. grossus, пол. grosz, нім. Groschen) — монета різних країн і часів. 
Празький гріш
 Гріш краківський
Литовський гріш